L'édition 2018 du tournoi de tennis de Pune se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Gilles Simon remporte l'épreuve en simple, Robin Haase et Matwé Middelkoop celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Brésilien Rogério Dutra Silva, du Croate Ivo Karlović, du Français Jérémy Chardy, du Slovaque Lukáš Lacko et du Taïwanais Lu Yen-hsun. Ils sont respectivement remplacés par Marco Cecchinato, Yuki Bhambri, Pablo Andújar, Roberto Carballés Baena et Ruben Bemelmans.

Lauréats 
Gilles Simon remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Kevin Anderson. Le Français n'avait plus été sacré depuis .

En double, Robin Haase et Matwé Middelkoop décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Pierre-Hugues Herbert et Gilles Simon. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pune
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2018
Pune
Sport en Inde en 2018
Tennis en janvier 2018